Шеньє́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Крез. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 290 км на південь від Парижа, 75 км на північний схід від Ліможа, 21 км на північ від Гере.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 273 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 543,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 
 Шеньє на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Шеньє на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Крез

Примітки 

Муніципалітети департаменту Крез